

Cinema 
 Move On – film del 1903 diretto da Alfred Abadie
 Move On – film del 1917 diretto da Billy Gilbert e Gilbert Pratt

Musica 
 Move On – traccia dell'album The Album degli ABBA del 1977
 Move On - album degli Heartland del 2005
 Move On – singolo di Rain del 2006
 Move On – singolo di Alvan del 2019
 Move On – singolo di Lil Tjay del 2020